WiX – software di Microsoft Windows
Wix – località dell'Inghilterra nell'Essex
Wix.com – piattaforma web israeliana